Сезон 2014-15 е 117-ия от съществуването си сезон на италианския отбор Ювентус.

Играчи

Състав 

 (под наем от Верона)

 (под наем от Удинезе)

Пристигащи 
  Ромуло (под наем от Верона)
  Алваро Мората (от Реал Мадрид)
  Кингсли Коман (от Пари Сен Жермен)
  Патрис Евра (от Манчестър Юнайтед)
  Роберто Перейра (под наем от Удинезе)

Напускащи 
  Дани Освалдо (в Саутхямптън)
  Федерико Пелузо (в Сасуоло)
  Мирко Вучинич (Ал Джазира)
  Фабио Куалярела (в Торино)

2014/15